Major League Soccer 2011 var den sextonde säsongen av MLS. Los Angeles Galaxy vann både Supporters' Shield och MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2011 i USA
2011 i Kanada
Fotbollssäsongen 2011
2011